— японская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Победительница Гран-при России (2014), серебряный призёр чемпионата Японии (2015) и двукратный бронзовый призёр чемпионата четырёх континентов (2015, 2016).

Карьера 
Начала заниматься фигурным катанием в 2001 году. Сперва не показывала высоких мест, на юниорском чемпионате Японии 2011 стала девятнадцатой. Улучшение результатов произошло в сезоне 2012/2013, когда Хонго завоевала серебро на юниорском Гран-при Франции и заняла третье место на чемпионате страны среди юниоров. Благодаря этому её включили в состав сборной на юниорский чемпионат мира, где расположилась на девятой строчке. В следующем сезоне она стала чемпионкой Японии среди юниоров.

В 2014 году начала выступать среди взрослых. В качестве дебютантки турниров Гран-при, стала пятой на этапе в Канаде и привезла золото с московского этапа. По сумме мест вошла в число запасных на финальный турнир серии, и после травмы американки Грейси Голд получила возможность выступить в финале Гран-при. Затем стала серебряным призёром чемпионата Японии, завоевав путёвку на чемпионат четырёх континентов и мира. Четыре континента завершила с бронзовой медалью. На дебютном чемпионате мира, проходившем в Шанхае заняла шестое место.

Сезон 2015/2016 Хонго начала на Челленджере Finlandia Trophy, на котором завоевала золотую медаль. На Гран-при Китая 2015 установила личные рекорды во всех сегментах, и стала серебряным призёром турнира. На последующем Гран-при России стала пятой. Не попав в число призёров чемпионата Японии, тем не менее была включена в сборную на главные старты сезона. На чемпионате четырёх континентов 2016 повторила прошлогодний результат, став бронзовой медалисткой. На чемпионате мира, обновила личные рекорды в короткой рограмме и по сумме баллов, расположившись на восьмой позиции.

В сезоне 2015/2016 стартовала на турнире Autumn Classic в Канаде, где стала четвёртой. На Гран-при Канады 2015 заняла шестое место. На втором этапе сезона, который проходил в Пекине, стала пятой. Снова не попав на пьедестал чемпионата страны, заняла одну из трёх квот для японских одиночниц на континентальном и мировом чемпионатах, став на них десятой и шестнадцатой соответственно. В промежутке между Четырьмя континентами и чемпионатом мира выступила на Азиатских играх, где заняла четвёртую строчку.

В начале сезона 2017/2018 привезла серебро с Мемориала Ондрея Непелы, входившем в серию Челленджер. Затем стартовала на Гран-при Канады и Японии, финишировав шестой и седьмой среди двенадцати участниц. На чемпионате Японии замкнула шестёрку лучших одиночниц страны. В течение следующих сезонов занимала преимущественно не высокие позиции, после чего в 2021 году объявила о завершении соревновательной карьеры.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Сендае
Фигуристы Японии